Palladin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Palladin (1885–1972), sowjetischer Biochemiker und Akademiepräsident
 Patti Palladin, Bandmitglied von The Flying Lizards
 Wladimir Iwanowitsch Palladin (1859–1922), russischer Botaniker

Siehe auch:
 Paladin (Begriffsklärung)